Чанданнагар (; ранее был известен как Чандернагор) — город в Индии, расположенный в штате Западная Бенгалия.

Географическое положение 
Высота центра города составляет 9 метров над уровнем моря.

История 
В 1673 году с позволения наваба Бенгалии Ибрахим-хана здесь была основана французская торговая фактория, которая к 1688 году превратилась в постоянное поселение. В 1730 году губернатором Чанданнагара стал Жозеф Франсуа Дюплеи, и под его управлением в городе возникло свыше двух тысяч каменных домов, а сам город превратился в основной центр европейской торговли в Бенгалии.

В 1756 году началась война между Францией и Великобританией, и 23 марта 1757 года Чанданнагар был захвачен англичанами. В 1763 году он был возвращён французам, однако вновь захвачен англичанами в 1794 году во время Войны первой коалиции. В 1816 году город опять был возвращён Франции, и до 1950 года находился в составе Французской Индии.

В 1947 году Индия стала независимым государством, и в июне 1948 года французское правительство провело плебисцит, по итогам которого выяснилось, что 97 % населения Чанданнагара желает присоединения к Индии. Индийское правительство получило фактический контроль над Чанданнагаром уже в мае 1950 года, однако официально город был передан Индии 9 июня 1952 года (хотя Индия объявила его своей территорией уже 2 февраля 1951 года). 2 октября 1955 года Чанданнагар был присоединён к штату Западная Бенгалия.

Демография 
Население города по годам:

Примечания

Литература 
 

Города Западной Бенгалии